Мухаммед ибн Саад Аль Сауд (; род. 1944, Эр-Рияд) — саудовский принц из династии Аль Сауд.

Биография

Ранняя биография и образование 
Родился в 1944 году, он один из сыновей принца Саада. Получил образование в Школе принцев.

С 1962 году учился в колледже Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Крануэлле, где получил степень бакалавра военных наук и авиации. Учился на курсах усовершенствования лётчиков-истребителей всех видов.

Военная карьера 
Вернувшись на родину поступил на службу в Королевские ВВС Саудовской Аравии. В 1969 году участвовал в  войне аль-Вадия, в одном из боёв его самолёт был сбит, но он успел катапультироваться и был спасён соотечественниками.

Оставил военную службу в 1975 году из-за травмы ноги, полученной при падении самолёта во время испытаний.

Политическая карьера 
С 1984 по 1992 годы был заместителем губернатора провинции Эль-Касим, внёс вклад в улучшение инфраструктуры региона.

С 2009 по 2011 годы был советником принца Наифа.

С 2011 по 2013 годы был заместителем губернатора провинции Эр-Рияда.

Член Совета Верности, в марте 2020 года был в числе арестованных принцев

Примечания 

Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Военные Саудовской Аравии
Лётчики Саудовской Аравии
Политики XX века
Политики XXI века
Политики по алфавиту